Esistono più comuni francesi con questo nome

Perrigny – Giura
Perrigny – Yonne